Мари́на Ла́пина: Лапина, Марина (род. 1981) — российско-азербайджанская метательница молота.
 Лапина, Марина Михайловна (род. 1960) — советская и российская оперная певица.